Gănești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

Gănești (Mureș), Gemeinde im Kreis Mureș
Gănești (Alba), Dorf im Kreis Alba		
Gănești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș 
Gănești (Galați), Dorf im Kreis Galați
Gănești (Iași), Dorf im Kreis Iași
Gănești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
Gănești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea